Los caseríos de Andía (Andia en vasco) son una localidad y un conjunto de caseríos del municipio de Yerri (Navarra) España. Están dispersos por la sierra de Andía. Tenía  habitantes en .

Toponimia 
Significa en vasco ‘la grande’, de handi ‘grande’ y el artículo determinado -a. Aparece en documentos antiguos como Andia (s. XII-XIII, NEN).

Referencias 

Localidades del Valle de Yerri